Петер Эразм Мюллер ():
 Мюллер, Петер Эразм (1756—1834) — датский учёный, епископ, известный истолкованием древней исландской литературы.
 Мюллер, Петер Эразм (1840—1926) — датский лесовод и почвовед.